Knieps ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Knieps (* 1956), deutscher Jurist und Krankenversicherungsexperte
 Franz-Josef Knieps (* 1942), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Joachim Knieps, deutscher Manager